

Cinema
Acque scure (Dark Waters) – film del 1944 diretto da André De Toth
Dark Waters – film del 1993 diretto da Mariano Baino
Cattive acque (Dark Waters) – film del 2019 diretto da Todd Haynes

Televisione
Acque torbide (Dark Waters) – episodio della quarta stagione di Arrow
Acque profonde (Dark Waters) – episodio della sesta stagione di C'era una volta

Pagine correlate
Dark Water